AEQ est un sigle qui peut désigner : :
 Assemblée des évêques du Québec ;

Code 
AEQ est un code qui peut désigner :
 AviaExpressCruise, une compagnie aérienne de Georgia aux États-Unis, selon le code OACI.

Code